Magallanes kan verwijzen naar:
 Magallanes (departement), een departement van de Argentinijnse provincie Santa Cruz
 Magallanes (Agusan del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Agusan del Norte
 Magallanes (Cavite), een gemeente in de Filipijnse provincie Cavite
 Magallanes (Sorsogon), een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon
 Magallanes y la Antártica Chilena, een regio van Chili
 Magallanes (provincie), een provincie van Chili
 Deportes Magallanes, een Chileense voetbalclub 
 Magallanes (2015), een Peruviaanse film uit 2015

Zie ook
 Ferdinand Magellaan, naar wie al deze plaatsen vernoemd zijn.